Shockley peut désigner :

Patronyme
 D.J. Shockley (né en 1983), joueur de football américain à Atlanta
 Marian Shockley (1911-1981), actrice américaine 
 William Shockley (1910-1989), américain prix Nobel de physique en 1956
 William Shockley (né en 1963), acteur et musicien américain
William R. Shockley (1918-1945), militaire émérite américain

Autre
 Détective Ben Shockley, protagoniste du film L'Épreuve de force (1977)
 Le Shockley Semicondutor Laboratory fut un laboratoire de la Silicon Valley ayant été le premier à avoir développé un semi-conducteur en silicone 

Homonymie de patronyme